Schubert kan som auktorsförkortning betyda:

 Bernice Giduz Schubert
 Konstanze Schubert
 Rudolph Schubert
 Rainer Schubert

Robotskapade auktorsförkortningar